For the People, album de Boot Camp Clik sorti en 1997 ;
, une série télévisée américaine diffusée en 1965 ;
, une série télévisée américaine diffusée en 2002 ;
For the People, ou Les Juristes au Québec, une série télévisée américaine diffusée en 2018.